Улица Антоновича — улица во Франковском районе Львова.
 Улица Антоновича — улица в Голосеевском районе города Киева.